Les élections législatives néo-zélandaises de 1996 ont lieu le  pour élire 120 députés de la Chambre des représentants.

Résultats

Notes et références 

1996
1996 en Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
Politique en octobre 1996